Підтяжка обличчя - пластична операція, спрямована на усунення зморшок, обвисання шкіри, носогубних складок та інших ознак старіння за допомогою видалення надлишкової кількості жирової клітковини, підтягуванню підлягають м'язів, а шкіра обличчя і шиї перерозподілу з видаленням її надлишку. Найкраще підтяжку обличчя робити у віці 40-60 років, коли обличчя і шия тільки почали піддаватися процесу старіння, але в цілому ще збереглася еластичність, а кісткові структури обличчя не піддалися грубим віковим змінам . При необхідності операцію можна повторити через 7-10 років. Після проведених маніпуляцій розправляються зморшки (більшою мірою в щічній області і в області шиї), відновлюється контур лінії нижньої щелепи і підборіддя- шийного кута, а також втрачений овал обличчя.Опис методики підокісної підтяжки шкіри лоба і середньої третини обличчя з'явилося в 1970 році, а в 1982 році був науково обґрунтований метод резекції і фіксації SMAS (підшкірної м'язово-апоневротичної системи).

Показання 
Фахівці рекомендують проводити підтяжку обличчя за наступними показниками :
 опущення м'яких тканин повік
 провисання шкіри лоба і брів
 опускання зовнішніх куточків очей
 вертикальні зморшки на щоках
 глибокі носогубні складки
 «подвійне підборіддя»
 птоз м'яких тканин щік

Протипоказання 
Протипоказаннями до даної операції є:
 інфекційні захворювання
 онкологічні захворювання
 порушення згортання крові

Анестезія 
Підтяжка - складна операція, для проведення якої вдаються до загальної анестезії (інгаляційного наркозу). Підтяжка окремих зон обличчя може здійснюватися під місцевим знеболенням.

Післяопераційний період 
Протягом 1-2 днів після операції пацієнт перебуває під наглядом лікарів. Перша перев'язка проводиться на 5-6 день після операції, призначаються антибіотики і знеболюючі засоби. Післяопераційний набряк тримається протягом 10-20 днів. Повторну підтяжку рекомендується проводити не раніше ніж через 5-10 років.

Див. також 
 Пластична хірургія
 Гейлопластика - пластика губ

Посилання 
 Підтяжка обличчя

Пластична хірургія
Оперативні втручання